Эспо́зито (Esposito) — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Эспозито, Алессандро (1913—1981) — итальянский органист.
 Эспозито, Андреа (род. 1986) — итальянский футболист.
 Эспозито, Джанкарло (род. 1958) — американский актёр.
 Эспозито, Дженнаро (род. 1985) — итальянский футболист.
 Эспозито, Дженнифер (род. 1973) — американская киноактриса.
 Эспозито, Джованни (род. 1998) — итальянский дзюдоист. 
 Эспозито, Джон (род. 1940) — американский историк, исламовед.
 Эспозито, Мауро (род. 1979) — итальянский футболист.
 Эспозито, Микеле (1855—1929) — итальянский композитор.
 
 Эспозито, Себастьяно (род. 2002) — итальянский футболист.
 Эспозито, Симоне (род. 1990) — итальянский футболист.
 
 Эспозито, Фил (род. 1942) — канадский хоккеист.
 Эспозито, Франк (род. 1971) — французский пловец.
 Эспозито, Эудженио (1863—1935) — итальянский композитор, работавший в Москве.